Főjelentés
 Lásd: veszettség, az emlősök neuroinvazív fertőző betegsége 

Filmek
 Veszett kutya (Nora inu), 1949-es japán bűnügyi film, rendezte Kuroszava Akira, főszereplő Mifune Tosiró 
 Veszett kutya (La belva col mitra), 1977-es olasz-spanyol film, rendezte Sergio Grieco, főszereplők Helmut Berger, Marisa Mell
 Veszett kutya és Glória (Mad Dog and Glory), 1993-as amerikai filmvígjáték, rendezte John McNaughton, főszereplők Robert De Niro, Uma Thurman
 Veszett kutyák és angolok (Mad Dogs and Englishmen), 1995-ös angol filmdráma, rendezte Henry Cole, főszereplő Elizabeth Hurley
 A veszett kutya (Lost & Found), 1999-es amerikai filmvígjáték, rendezte Jeff Pollack, főszereplők David Spade, Sophie Marceau

Lásd még
 Veszettség (egyértelműsítő lap)